Bruno Araújo (politicus), Braziliaans politicus en advocaat
 Bruno Araújo (wielrenner), Angolees wielrenner